

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hobson – CDP della contea di Washington, Alabama
 Hobson – città della contea di Judith Basin, Montana 
 Hobson City – comune della contea di Calhoun, Alabama

Persone 
 Bulmer Hobson – politico irlandese
 Darington Hobson – cestista statunitense
 Ernest William Hobson – matematico inglese
 Henry Hobson Richardson – architetto statunitense
 Howard Hobson – cestista, giocatore di baseball e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jason Hobson – rugbista a 15 britannico, internazionale per l'Inghilterra
 John Atkinson Hobson – economista britannico
 John Allan Hobson – psichiatra statunitense
 Laura Z. Hobson – scrittrice statunitense
 Valerie Hobson – attrice britannica
 William Hobson – esploratore e militare irlandese naturalizzato britannico
 William Hobson Mills – chimico britannico

Altro 
 18777 Hobson – asteroide della fascia principale
 Scelta di Hobson – locuzione colloquiale inglese